

Toponymes 

 Frayssinet : commune française, située dans le département du Lot
 Frayssinet-le-Gélat : commune française, située dans le département du Lot
 Château de Frayssinet ou Freissinet situé dans le département de l'Aveyron
 Château de Frayssinet situé dans le département du Cantal
 Puech de Frayssinet ou Puy de Fraissinet  sur la planèze dans le Cantal, en face des Buttes de Tanavelles

Personnalités 

 Marc Frayssinet (1871-1949) : homme politique français ;
 Ernest Frayssinet (1901-1989) : joueur de rugby à XV français ;
 Pierre Frayssinet (1904-1929) : poète français ;
 Roman Frayssinet (1994-), humoriste français ;
 Famille Delpech de Frayssinet : ancienne famille française.

Notes et références

Homophones 
 
 
 frécinette banane de petit format

Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France